Ел Балсамо има више значења:

 Ел Балсамо (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Балсамо (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Балсамо (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Балсамо (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Балсамо (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Балсамо (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Балсамо (Росаморада), насеље у савезној држави Најарит у Мексику